Saint Édouard désigne plusieurs saints des Églises chrétiennes :

Saint(s) des Églises catholique(s) et orthodoxe(s) 
 Édouard le Martyr (°962 - †978), ou Édouard II, fils d'Edgar le Pacifique, roi de Wessex de 975 à sa mort par assassinat, sur ordre de sa belle-mère ; célébré localement le 18 mars.

Saints et bienheureux des Églises catholiques 
Par ordre chronologique du décès :
 Édouard le Confesseur († 1066), roi d'Angleterre ; célébré le 13 octobre ou le 5 janvier.
  († 1540), avec Richard Featherstone et , bienheureux, prêtres et martyrs en Angleterre sous Henry VIII ; célébrés le 30 juillet.
 Édouard Stransham († 1586), bienheureux, avec Nicolas Wheeler, deux prêtres pendus lors de la persécution de la reine Élisabeth I d'Angleterre ; célébrés localement le 21 janvier. 
 Édouard Burden († 1588), bienheureux, originaire du comté de Durham en Angleterre, prêtre à Douai puis dans le Yorkshire, martyr sous Élisabeth I d'Angleterre ; célébré le 29 novembre. 
 Édouard Fulthrop († 1597), bienheureux, avec ses compagnons laïcs Henri Abbot, Thomas Warcop  et le prêtre William Andleby, tous martyrs à York en Angleterre ; célébrés le 4 juillet. 
 Édouard Thwing († 1600), et Robert Nutter, bienheureux, prêtres et martyrs à Lancaster en Angleterre sous Élisabeth I ; célébrés le 26 juillet.
 Édouard Oldcorne  (°1567 - †1606), bienheureux, né à York, prètre à Hindlip Hall près de Worcester, accusé d'être complice de la Conspiration des poudres, torturé puis exécuté sous Jacques  d'Angleterre ; célébré le 7 avril.
 Edward Bamber († 1646), avec Thomas Whittaker et John Woodcock (prêtre) '', bienheureux, prêtres,  martyrs pendus comme traîtres en Angleterre sous Charles  ; célébrés le 7 août.  
 Édouard Coleman († 1678), bienheureux, gentilhomme du Suffolk,  secrétaire de la duchesse d'York, exécuté à Tyburn, première victime du complot monté contre les catholiques par Titus Oates ; célébré localement le 3 décembre. 
 Édouard Detkens (°1885 - †1942), bienheureux, prêtre de Varsovie, déporté à Sachsenhausen, puis à Dachau, martyr dans une chambre à gaz ; célébré localement le 10 octobre.

Références